La palabra Tuxedo puede referirse a:

 La población de Tuxedo, en el estado de Nueva York.
 La población de Tuxedo Park, en el estado de Nueva Jersey (EE. UU.).
 Tuxedo, la denominación que recibe el esmoquin en slang.
 Tuxedo Junction, un tema de jazz.
 Tuxedo, el acrónimo de un programa informático.
 Tuxido, es una banda de rock mexicano.
 Tuxedo, género de chinches.
  Tuxedo, nombre que recibe el gato de pelaje blanco y negro.